Plaats in Indonesië
 Kebon Agung (Imogiri), een plaats in het bestuurlijke gebied Bantul in de provincie Jogjakarta
 Kebon Agung (Kajen), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Kebon Agung (Kaliwates), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Kebon Agung (Ploso), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Kebon Agung (Sawahan), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Kebon Agung (Semidang Aji), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Kebonagung (doorverwijspagina)